Шиха́н (тюрк.) — одиночная гора (сопка), хорошо выделяющаяся в рельефе; останцовая возвышенность с правильными склонами и вершиной.

В Западном Приуралье шиханы представляют собой остатки рифов древних морей, сложенные из известняков. На Урале шиханами называют скалистые вершины гор.

Часто (в Поволжье) шиханы расположены на склонах речных долин.

Шиханы в Башкирии 
Шиханы — изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье. Состоят из четырёх гор-одиночек: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау, образующих узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 км. Они расположены вблизи городов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Представляют собой остатки барьерного рифа, образовавшегося в тёплом море (Уральский океан) начала пермского периода. В отложениях встречаются окаменелости — остатки древних беспозвоночных. 
Характерными признаками Башкирских шиханов и многих терриконов является наличие пологого склона, с углом наклона около 30 градусов, идущего от вершины до основания, и естественных осыпей.

Всего осталось три шихана — Юрактау, Куштау и Торатау; четвёртый шихан, Шахтау, был практически полностью переработан предприятием «Сода», его промышленная разработка началась в 1950-е годы.

См. также 
 Аракульские Шиханы
 Инзельберг
 Останец
 Сопка

Ссылки 

 Башкирские шиханы
 Шиханы в «Башкортостан. Краткая энциклопедия»
 Сохраним шиханы Торатау и Юрактау
 Виртуальный тур по Торатау
 Виртуальный тур по Юрактау
 Воздушная сферическая панорама у Куштау